Михаи́л Вита́льевич Ре́мизов (род. 14 ноября 1978, Воронеж, СССР) — российский политолог, публицист и журналист, специалист по политической философии. Кандидат философских наук. Президент Института национальной стратегии.

Биография 
Родился 14 ноября 1978 года в Воронеже. Отец — литературовед, педагог, музейный деятель Виталий Ремизов, мать — поэтесса, кандидат филологических наук Мария Александровна Козьмина.

В 2000 году окончил с отличием философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова.

В 2004 году в МГУ имени М. В. Ломоносова защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме «Критика „универсализма“ в философии французских „новых правых“» (специальность 09.00.11 — социальная философия).

В 2001—2003 гг. — редактор отдела политики «Русского журнала».

В 2004—2005 гг. — главный редактор Агентства политических новостей.

С 2009 г. по настоящее время — президент и учредитель ООО «Институт национальной стратегии».

В 2010—2011 гг. — директор Фонда поддержки гражданских инициатив «Стратегия 2020».

С 2012 г. по 2018 г. — председатель Президиума Экспертного совета при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

С 2012 г. по 2018 г. — член Экспертного совета при Правительстве РФ.

С 2015 г. по 2018 г. — член Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

С 2015 г. по настоящее время — автор и ведущий историко-публицистической передачи «Власть факта» на телеканале «Культура».

С 2019 г. по настоящее время — заместитель генерального директора АО «ОДК» по стратегии и организационному развитию.

Член Совета Всемирного русского народного собора.

Сфера экспертной и общественно-политической деятельности: национальная безопасность, промышленная политика в стратегических отраслях экономики, анализ этнополитических рисков и угроз.

Сфера научных исследований и интересов: история политических идеологий (консерватизм и неоконсерватизм), теории экономического развития, теория государства (исследования категории суверенитета), нации и национализм в исторической науке и социологии.

Автор монографии «Русские и государство. Национальная идея до и после крымской весны» (2016 г.), «Опыт консервативной критики» (2002 г.) и более 200 научных и научно-публицистических статей. Научный редактор и соавтор более 50 аналитических докладов по вопросам внутренней и международной политики.

Книги

Примечания

Источники 
 Ремизов Михаил Витальевич // КоммерсантЪ-Справочник, 16.07.2012

Ссылки 
 Пресс-портрет на Яндексе
 Статьи в Русском журнале до 2004 года
 Статьи в Русском журнале
 Статьи на сайте Агентства политических новостей
 Статьи на портале KM.RU

 Аудио- и видеоматериалы

 Выступления на радио Финам ФМ
 Выступления на радио Русская служба новостей
 Комментарии на канале Эксперт-ТВ
 Комментарии на портале RUSSIA.RU
 Выпуски программы «Что делать?» с участием Михаила Ремизова
 Презентация книги «Русские и государство», Краснодар, 25.06.2016 г.

Интернет-журналисты
Публицисты России
Политологи России
Философы России
Русские националисты